Candileja puede referirse a:
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Verbascum lychnitis
La Bolefuego, aparición del folklore colombiano y venezolano.